Příjmení Merunka nese více různých osobností:

 Růžena Merunková (* 1940) – česká herečka
 Vojtěch Merunka (* 1967) – vysokoškolský učitel, odborník v oblasti objektově orientovaného programování, autor odborných publikací, autor a propagátor novoslověnštiny
 Zbyněk Merunka (* 1950) – český moderátor